Ceradello ima više značenja:
 Ceradello, Bergamo
 Ceradello, Piacenza